Mederos puede hacer referencia a:

Personas 
 Carminillo Mederos (1921-1993), docente y político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.
 Enrique Mederos (1967–2004), actor de voz latinoamericano, quien ha participado en una larga serie de producciones cinematográficas, aunque es sobre todo conocido por su actuación en Pokémon The Movie: Mewtwo Strikes Back (primera película basada en la serie de anime Pokémon).
 Manuel de Mederos (1539-1613), capitán y explotador portugués, entre otras cosas uno de los fundadores de la ciudad de Saltillo Coahuila (actualmente México).
 Martín Mederos (1985-), futbolista uruguayo.
 Felix René Mederos Pazos (1933-1996), artista y diseñador gráfico de nacionalidad cubana.
 Rodolfo Mederos (1940-), bandoneonista, director, docente, compositor y arreglador argentino.